Lucius Licinius Lucullus är ett namn som burits av flera romare, bland andra:

* Lucius Licinius Lucullus, romersk politiker, kurulisk edil 202 f.Kr.
 Lucius Licinius Lucullus, romersk politiker, konsul 151 f.Kr.
 Lucius Licinius Lucullus, romersk politiker, praetor 104 f.Kr.
 Lucius Licinius Lucullus, romersk politiker, konsul 74 f.Kr.
 Lucius Licinius Lucullus, romersk politiker, praetor 67 f.Kr.